Ревино — название населённых пунктов в России:

 Ревино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Ревино — село в Красноармейском районе Саратовской области.